Gustav Jensen henviser til blandt andre:

 Gustav Jensen (teolog) (1845–1922) – norsk stiftsprovst.
 Gustav Jensen (politiker) (1901–1979) – dansk borgmester.